|-
|  
|- valign="bottom"
| align="center" colspan=7 | Pont du Garigliano
| align="center" colspan=16 | Balard
| align="center" colspan=17 | Porte de Versailles
| colspan=4 |  
| align="center" colspan=7 | Brancion
|-
|  

|-
|  
|- valign="top"
| align="center" colspan=6 |  
| align="center" colspan=11 | Vers ateliers
| align="center" colspan=12 | Desnouettes
| align="center" colspan=22 | Georges Brassens
|-
|  
|-
| 
| colspan=49 | 

|-
|  
|- valign="bottom"
| align="center" colspan=7 | Porte de Vanves
| align="center" colspan=19 | Jean Moulin
| align="center" colspan=13 | Montsouris
| colspan=5 |  
| align="center" colspan=7 | Stade Charléty
|-
|  

|-
|  
|- valign="top"
| align="center" colspan=4 |  
| align="center" colspan=13 | Didot
| align="center" colspan=14 | Porte d'Orléans
| align="center" colspan=18 | Cité Universitaire
|-
|  
|-
| 
| colspan=49 | 

|-
|  
|- valign="bottom"
| align="center" colspan=12 | Poterne des Peupliers
| align="center" colspan=21 | Porte de Choisy
|-
|  

|-
|  
|- valign="top"
| colspan=5 |  
| align="center" colspan=21 | Porte d'Italie
| align="center" colspan=7 | Porte d'Ivry
|-
|  

Ligne 3a du tramway d'Île-de-France